Urrut kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Urrut (vattendrag), 
 Urrut (ort), Lorri, 

Robotskapade Armenienförgreningar